NF steht als Abkürzung für:
 Air Vanuatu, Fluggesellschaft des südpazifischen Inselstaats Vanuatu nach dem IATA-Code
 British National Front, eine britische rechtsextreme Partei
 Fedderwardersiel, Burhaversiel in Butjadingen, als Abkürzung der Fischereifahrzeuge der Hochseefischerei lt. Liste der Fischereikennzeichen in Deutschland
 Fidschi und Tonga nach dem ICAO-Code
 Fürth (Bayern) Hauptbahnhof nach DS 100
 Greetsiel, als Abkürzung der Fischereifahrzeuge der Hochseefischerei lt. Liste der Fischereikennzeichen in Deutschland
 Nationalistische Front, verbotene deutsche Neonaziorganisation
 Nationalsozialistische Freiheitspartei in der Weimarer Republik
 Nauru First, politische Partei in der Republik Nauru
 Nautischer Funkdienst, eine Publikation des deutschen Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
 Netzwerkfluss bzw. Network flow, ein algorithmisches Problem (Flussmaximierung), siehe Flüsse und Schnitte in Netzwerken
 Neues Forum, eine deutsche Partei
 Neufundland und Labrador, eine kanadische Provinz
 Neurofibromatose, eine Erbkrankheit, die auch als Morbus Recklinghausen bekannt ist
 NF Auto Developments, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 NF (Rapper), einen US-amerikanischen, christlichen Musiker
 Niederfrequenz
 Noise figure (dt.: Rauschzahl) auf Datenblättern bei zum Beispiel Bipolartransistoren
 Norfolkinsel, nach ISO 3166
 Normalformat, Ziegelgröße
 Normalformen bei relationalen Datenbankschemata
 Norme française, Gütezeichen des französischen Normungsinstituts Association française de normalisation (AFNOR)
 Nouvelle Fédération, Fußballverband von Nicht-FIFA-Mitgliedern
 Nutzfläche, Anteil der Grundfläche, der der Nutzung entsprechend der Zweckbestimmung dient
 Kleinfahrzeugkennzeichen in der deutschen Binnenschifffahrt für Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Tönning

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Nordfriesland
 Großbritannien: Newcastle upon Tyne
 Norwegen: Skien in der Provinz Vestfold og Telemark

nF steht als Abkürzung für:
 Nanofarad, ein Milliardstel Farad, eine Einheit für die elektrische Kapazität

.nf steht als Abkürzung für:
 .nf, länderspezifische Top-Level-Domain der Norfolkinsel

N.F. steht als Abkürzung für:
 Neue Folge einer Schriftenreihe

Siehe auch:
 NF-Board

Abkürzung